Уо́лтер Ходж (; родился 21 сентября 1986 года в Гуанайбо, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Колледж 

Уолтер поступил во Флоридский университет по спортивной стипендии, где в период с 2005 по 2009 годы выступал за команду NCAA «Флорида Гейторс» под руководством тренера Билли Донована. В сезоне 2005/2006 Ходж, будучи в команде резервистом, в среднем набирал 3,9 очка и 1,2 передачи за матч. Он 8 раз выходил в стартовом составе в играх Юго-Восточной конференции, в среднем проводя на площадке 19 минут. По итогам сезона «Гейторс» стали чемпионами лиги.

В сезоне 2006-07, несмотря на то, что Уолтер проводил меньше времени на площадке и всего три раза попадал в стартовый состав, он сумел увеличить свою результативность до 5,7 очка за матч, а «Гейторс» во второй раз подряд стали чемпионами лиги. В этом сезоне он установил личный рекорд результативности (17 очков) в матче против университета Флорида Стейт.

После ухода Торина Грина в НБА, а Ли Хамфри в Европу, Уолтер Ходж стал основным разыгрывающим «Флорида Гейторс» в сезоне 2007-08.

Профессиональная карьера 
В 2009 году, после окончания университета, Уолтер начал профессиональную карьеру в Пуэрто-Рико. Его первым клубом стал «Капитанес де Аресибо», после непродолжительной игры за который он перешёл в «Кангрехерос де Сантурсе».

В августе 2010 года Уолтер Ходж переходит в польский клуб «Зелёна-Гура», за который провел три сезона. В апреле 2012 года он был назван MVP чемпионата Польши по баскетболу, а по итогам сезона 2011-12 выиграл с командой бронзовые медали чемпионата. В сезоне 2012-13 команда «Зелёна-Гура» дебютировала в Еврокубке, где вошла в 16 сильнейших клубов. Ходж в этом розыгрыше был ключевым игроком команды, в среднем зарабатывая 21,2 очка, 5,4 передачи, 54% двухочковых и 50% трёхочковых попаданий (25/50). На 6 неделе турнира он получил награду MVP Кубка Европы. 25 февраля 2013 год Ходж стал MVP матча всех звезд Чехии-Польши, в котором он набрал 22 очка.

В 2013 году он вошёл в символическую вторую команду Еврокубка. В июне 2013 года он впервые в истории команды выигрывает чемпионат Польши по баскетболу. 5 июня 2013 года команда «Зелёна-Гура» впервые увековечила номер 15, под которым выступал Уолтер Ходж. В июне 2013 года Ходж подписал двухлетний контракт с баскской командой «Баскония», которая в феврале 2014 года отдала его в аренду в первый клуб игрока «Капитанес де Аресибо». В августе 2014 года Уолтер Ходж разорвал контракт с «Басконией».

19 августа 2014 года баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе Уолтера Ходжа в команду. В ноябре 2014 Ходж становится MVP 5 тура группового этапа Еврокубка.

Награды и достижения

Колледж 
 2x чемпион Юго-Восточной Конференции по баскетболу (2006, 2007)
 2x чемпион NCAA (2006, 2007)

Зелёна-Гура 
 Чемпион Польши по баскетболу (2013)
 MVP регулярного сезона чемпионата Польши по баскетболу (2012)
 Бронзовая медаль чемпионата Польши по баскетболу (2012)
 MVP матча всех звёзд Польши (2013)
 Участник символической сборной чемпионата Польши по баскетболу (2013)
 MVP 6 недели раунда 16 Еврокубка (2013)
 Участник символической второй команды Еврокубка (2013)
 Первый игрок, удостоившийся увековечивания игрового номера (№15) в команде «Зелёна-Гура» (2013)

Зенит 
 MVP 5 тура группового этапа Еврокубка (2014)

Примечания

Ссылки 
 Вальтер Ходж — взрослый не по годам ("Спорт день за днем", Матюков Андрей)
 Профиль на сайте БК Зенит

Баскетболисты Пуэрто-Рико
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки «Кангрехерос де Сантурсе»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Канту»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Оменетмен»
Игроки БК «Хекмех»
Игроки БК «Монастир»
Игроки БК «Замалек»
Игроки БК «Кувейт»
Игроки БК «Аль-Ахли»